Sezon (1949/1950) był 47. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 16 drużyn. 3 najsłabsze zespoły spadły do drugiej ligi - NB II. Tytułu nie obroniła drużyna ÉDOSz SE. Nowym mistrzem Węgier został zespół Budapest Honvéd SE. Tytuł króla strzelców zdobył Ferenc Puskás, który w barwach klubu Budapest Honvéd SE strzelił 31 goli.

Tabela końcowa

Zmiany nazw klubów 
W trakcie sezonu zmianom uległy nazwy części klubów:
 Kispesti AC → MTK
 Újpesti TE → Újpesti Dózsa SC
 Csepeli Munkás TK → Csepeli Vasas TK
Miasta Kispest, Újpest oraz północna część wyspy Csepel zostały włączone 1 stycznia 1950 roku w granice administracyjne Budapesztu.

 Ferencvárosi TC → ÉDOSz SE
 Magyar Testgyakorlók Köre (MTK) → Budapesti Textiles SE
 Vasas SC → Vasas SE
 MATEOSz MSE → Teherfuvar MSE
 Szentlőrinci AC → Postás SE
 Győri Vasas ETO → Győri Vasas

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1949 w piłce nożnej
1950 w piłce nożnej